Le château de la Salle peut désigner :
 le château de la Salle situé à Vieure (Allier) ;
 le château de la Salle situé à Gémozac (Charente-Maritime) ;
 le château de la Salle situé à Colombiers (Cher) ;
 le château de La Salle, à Pujols-sur-Ciron (Gironde) ;
 le château de la Salle situé à Brocas (Landes) ;
 le château de la Salle situé à Mareau-aux-Bois (Loiret) ;
 le château de la Salle situé à La Salle (Saône-et-Loire) ;
 le manoir de la Salle situé à Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne) ;
 le château de la Salle situé à Meillers (Allier).
 le palais de la Salle ancienne résidence des Comtes de Flandre à Lille détruite vers 1520

Salle (la)